Mészáros János (1737–1802) az osztrák császári hadsereg altábornagya
 Mészáros János (1906–1977) költő
 Mészáros János (1927–2018) állatorvos, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Mészáros János (1948) biológus, szakíró, egyetemi tanár
 Mészáros János (1954) cselgáncsozó, edző
 Mészáros János (1956) súlyemelő
 Mészáros János érseki helynök
 Mészáros János (1964) kick-box versenyző, Magyar Karate Szövetség elnöke

Hasonló nevűek
 Mészáros János Elek (1970) operaénekes és agrármérnök